Ипек Танръяр () е турска актриса и модел.

Биография 
Ипек Танръяр е родена на 25 октомври 1980 година в град Истанбул, Турция. Завършва специалност туризъм в Тракийски университет, Одрин.

Филмография

Външни препратки 
 Ипек Танръяр в SinemaTürk 
 Ипек Танръяр в IMDb 
 Ипек Танръяр в Diziler.com 
 Фото галерия на Ипек Танръяр  в Gecce.com 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул